Sauber steht für:
 Sauber Motorsport, Formel-1-Team, 1993–2005 und ab 2010
 BMW Sauber F1, ehemaliges Formel-1-Team, 2006–2009

Sauber ist der Familienname folgender Personen:
 Franziska Tschudi Sauber (* 1959), Schweizer Anwältin und Unternehmerin
 Fritz Sauber (1884–1949), deutscher Politiker (SPD, USPD, KPD)
 Peter Sauber (* 1943), Schweizer Formel-1-Rennstallbesitzer
 Werner Sauber (1947–1975), Schweizer Fotograf und Filmemacher, Mitglied der Bewegung 2. Juni

Siehe auch:
 Säuberung, zum Adjektiv sauber